„Земя на планини, земя на реки“ () е национален химн на Австрия.

История 
Първият химн на Австрия е „Бог да пази кайзер Франц“ от Йозеф Хайдн (). През 1922 г. мелодията е приета за химн на Германия, но с различен текст – „Песен за Германия“ от Аугуст Хайнрих Хофман фон Фалерслебен. Поради асоциацията с националсоциализма, решено е Австрия да замени този химн с друг. През 1946 г. е обявен конкурс за нов национален химн. Избрана е музика, написана през 1791 г. специално за масонската ложа във Виена. Текстът е на Паула фон Прерадович.

Текст

Източници

Външни препратки 
 MP3 файл
 MIDI файл

Химни на Австрия